

Sigle 
 OJS – Open Journal Systems, software

Codici 
 ojs – codice ISO 639-3 della lingua sever ojibwa

Religione 
 O.J.S. – Oblate di Gesù Sacerdote